El término Udárnaya, Udárnoye o Udarne (en bielorruso: Ударная; ; ) puede referirse a:

Udárnaya, localidad de Bielorrusia; 
Udárnoye (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia; 
Udarne (Bilohirsk, Crimea), localidad del raión de Bilohirsk de la república autónoma de Crimea, en Ucrania; 
Udarne (Dzhankoy, Crimea), localidad del raión de Dzhankoy de la república autónoma de Crimea, en Ucrania; 
Udarne (Kirovogrado), localidad del óblast de Kirovogrado, en Ucrania; o
Udarne (Járkov), localidad del óblast de Járkov, en Ucrania.